Піжмурки — дитяча гра.
 «Піжмурки» — картина Франсіско Гойї.
 «Піжмурки» () — фільм режисера Джеймса Квінна 1992 року.
 «Піжмурки» — російська комедія Олексія Балабанова.